Rush é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Rush (Indiana)
Condado de Rush (Kansas)

Desambiguações de topônimos